Oluf, greve af Rosenborg (Oluf Christian Carl Axel; til sit ægteskab Prins Oluf til Danmark) (10. marts 1923 – 19. december 1990), var en dansk greve og tidligere dansk og islandsk prins. Han var yngste søn af Prins Harald og dennes hustru Prinsesse Helena af Glücksborg, sønnesøn af Kong Frederik 8. og fætter til Kong Frederik 9.

Biografi

Tidlige liv 
Prins Oluf blev født den 10. marts 1923 i København som det femte og yngste barn og anden søn af Prins Harald og Prinsesse Helena af Danmark.

Ægteskab og tab af arveret 
Prins Oluf giftede sig første gang den 4. februar 1948 i København med den borgerligt fødte Dorrit Puggaard-Müller (1926–2013). I forbindelse med ægteskabet mistede han sin arveret til den danske trone og frasagde sig sin titel som Prins til Danmark med dertil hørende prædikatet af Højhed samt medlemskabet af det danske kongehus. Han fik i stedet tildelt adelstitlen greve af Rosenborg med dertil hørende prædikat af Excellence samt plads i rangfølgens klasse 1. Der blev født to børn i ægteskabet, der blev opløst i 1977.

Han giftede sig anden gang i 1982 med Lis Wolf-Jürgensen (født 1935). Der blev ikke født børn i ægteskabet, der blev opløst i 1983.

Senere liv 
Grev Oluf døde 67 år gammel den 19. december 1990 i København. Han blev begravet i Roskilde Domkirke.

Børn og børnebørn 
Ulrik, greve af Rosenborg, født 1950, gift med Tove Waigner Larsen den 4. april 1981, som døde 2010. 
De har børnene Katharina, Komtesse af Rosenborg, født 1982, og Philip, greve af Rosenborg, født 1986.
Gift 2. gang den 26. maj 2012 med Judith Marlene Sandwick fra Portland, Oregon, USA.
 Charlotte, Komtesse af Rosenborg, født 1953, gift med Torben Gyldenfeldt Wulff.
De har børnene Johan Gyldenfeldt Wulff, født 1980, og Beate af Gyldenfeldt, født 1983.

Titler, prædikater og æresbevisninger

Titler og prædikater fra fødsel til død 
 10. marts 1923 – 4. februar 1948: Hans Højhed Prins Oluf til Danmark
 4. februar 1948 – 19. december 1990: Hans Excellence Grev Oluf af Rosenborg

Æresbevisninger

Danske dekorationer 
 : Ridder af Elefantordenen (R.E.)  (1941)

Anetavle

Referencer

Litteratur

Eksterne henvisninger 
 

Grever fra Danmark
Danskere i 1900-tallet
Huset Glücksburg
Personer fra Hellerup
Frimurere fra Danmark
Prinser fra Danmark
Grever, grevinder og komtesser af Rosenborg
Storkors af Dannebrog